Et kernekort er opbygget som et koordinatsystem dog kun med første kvadrant. X-aksen kaldes N og beskriver antallet af neutroner, mens Y-aksen kaldes Z og beskriver atomnummeret (antal af protoner). Kernekortet bruges til at aflæse om en atomkerne er radioaktiv eller stabil. Hvis den er radioaktiv kan man også aflæse hvilken type stråling den vil udsende. Man kan også aflæse atomers halveringstid. På kernekortet beskrives alfa tit som gul, beta beskrives som rød og blå. De sorte isotoper er stabile. På kortet kan man se nukleontallet, hyppigste henfaldsmåder, sjældne henfaldsmåder m.m.. Når man skal se ioniserende partikler kigger man på kernekortet for at se hvad den bestemte partikel henfalder til. fx Ac 218 henfalder til Fr 214. 

Atomfysik